Tonge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Tonge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire